Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale José Luis Clerc 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (campione)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 John Alexander (secondo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 John McEnroe (quarti di finale)
 José Higueras (secondo turno)

 Jaime Fillol (secondo turno)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Kjell Johansson (secondo turno)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 José Luis Clerc (finale)
 Chris Lewis (semifinali)
 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Vladimír Zedník (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1978